XUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xuzhou (Cina)